Die beiden Schlachten von El Alamein waren die entscheidenden Wendepunkte in der Geschichte des Afrikafeldzugs im Zweiten Weltkrieg.

 Erste Schlacht von El Alamein vom 1. bis 31. Juli 1942
 Zweite Schlacht von El Alamein vom 23. Oktober bis zum 3. November 1942